Prungnaud est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes

 Éric Prungnaud (1959- ), scénariste français ;
 Joëlle Prungnaud, Professeur de Littérature comparée à l'Université Charles-de-Gaulle Lille 3 ;
 Thierry Prungnaud (1956- ), militaire français ;
 Pierre Prungnaud, artiste français ;
 Gérard Prungnaud, artisan (pipes) français.